<< 58-я Церемонии вручения 60-я >>

59-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 16 сентября 2007 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил Райан Сикрест.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Сценарии

Режиссура

Примечания

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2007)
 Золотой глобус (2007)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2007
События 16 сентября
Сентябрь 2007 года
2007 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2007 года